La moglie bella – film del 1924 diretto da Augusto Genina
La moglie bella (Let Us Be Gay) – film del 1930 diretto da Robert Z. Leonard